Traustila (protetor) - protetor de Valentiniano III
 Traustila (mestre dos soldados) - conspirador contra Zenão
 Trapstila - rei gépida também chamado Traustila